Оласени Абдул-Джелили Лаваль (; род. , Абеокута, Нигерия) — нигерийский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Авеллино».

Карьера 
Профессиональную карьеру Лаваль начал в (NCAA) в команде университета Окленда. Не став выбранным на драфте 2009 года, Лавалю поступило предложение от катарской команды «Аль-Араби», за который в сезоне 2009/2010 провёл 11 матчей, в среднем за игру набирая по 15,1 очков.

В сезоне 2010/2011 отправился в Испанию, где подписал контракт с клубом «Гвадалахара». В апреле 2011 года переехал в Ливию, став игроком «Аль-Ахли» до окончания сезона.

В июле 2011 года подписал контракт с испанским клубом «Клавихо».

5 августа 2012 года перешёл в итальянский клуб «Скалигера Верона», где отыграл 32 матча, набирая в среднем за игру 10,7 очков и делая 13,6 подборов.

29 июля 2013 года, Лавал подписал однолетний контракт с казахстанской «Астана», в составе которой стал победителем чемпионата Казахстана и обладателем Кубка страны.

31 июля подписал однолетний контракт с итальянским клубом «Динамо» (Сассари). В 47 матчах Серии А Лаваль в среднем набирал 11,3 очка и 9,5 подбора, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Италии.

В июле 2015 года подписал двухлетний контракт с «Барселоной».

Достижения

Клубные 
  Чемпион Италии: 2014/2015
  Чемпион Казахстана: 2013/2014
  Обладатель Кубка Италии: 2014/2015
  Обладатель Кубка Казахстана: 2013/2014
  Обладатель Суперкубка Италии: 2014

В составе сборной Нигерии 
  Чемпион Африки: 2015

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Нигерии
Иммигрировавшие в США из Нигерии
Игроки сборной Нигерии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки БК «Клавихо»
Игроки БК «Скалигера Верона»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Феличе Скандоне»
Игроки БК «Оменетмен»